Sauzini – abitanti di Sauze d'Oulx
Sauzini – abitanti di Sauze di Cesana